Lorenzo Priuli (1489-1559) – doge di Venezia
 Lorenzo Priuli (1537-1600) – patriarca di Venezia